Klobbskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Klobbskäret, Närpes, Österbotten, 
 Klobbskäret, Kristinestad, Österbotten,

Se även
Klobbskär
Lilla Klobbskär
Stora Klobbskär

Robotskapade Finlandförgreningar